Pygmalion et Galatée (Gérôme) - schilderij van Jean-Léon Gérôme
 Pygmalion et Galatée (Girodet), meer bekend als Pygmalion amoureux de sa statue - schilderij van Jean-Léon Gérôme
 Pygmalion en Galatea (film) - Frans film uit 1898